Биробиджан:

 Биробиджан — город на Дальнем Востоке России, административный центр Еврейской автономной области.
 «Биробиджан» — российский любительский футбольный клуб из города Биробиджан Еврейской Автономной области. 
 Биробиджан I — узловая железнодорожная станция Хабаровского региона Дальневосточной железной дороги.